Мисс Вселенная 2017 () — 66-й международный конкурса красоты. Проводился 26 ноября, 2017 года в The AXIS, Лас-Вегас, Невада, США. Победительницей стала представительница ЮАР — Деми-Лей Нель-Петерс.

За кулисами 

Австралийский бизнесмен Трой Барбагалло, организатор Мисс Вселенная Австралия, сообщил газете Herald Sun, что предложил компании IMG провести конкурс 2017 года в таких городах, как Сидней и Мельбурн.

25 мая 2017 года Министерство туризма Филиппин заявило, что организаторы «Мисс Вселенная» предложили провести конкурс на территории Филиппин. Организаторы Мисс Вселенной сообщили, что были довольны проведением на Филиппинах конкурса красоты, однако был омрачён организационными мероприятиями Супербоул LI.

28 сентября 2017 года организаторы Мисс Вселенной через социальную сеть Instagram, подтвердили дату и место проведения конкурса. Согласно представленной информации на странице, конкурс будет проходит в воскресенье 26 ноября 2017 года в театре The AXIS, Лас-Вегас, США.

Результаты

Места

Участницы 
Список участниц:

Примечания

Дебютировали

Вернулись 
Последний раз участвовали в 1972 году:
 

Последний раз участвовали в 2010 году:
 Последний раз участвовали в 2014 году:
 
  
 Последний раз участвовали в 2015 году:

Обозначения

Замены

Отказались 
  — Национальный конкурс не проводился из-за внутренних разногласий/конфликтов в организации Мисс Белиз.
  — Национальный конкурс не проводился из-за изменений во франшизе.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился из-за изменений во франшизе.
  — Национальный конкурс не проводился из-за изменений во франшизе.

Участие в других международных конкурсах 
Участницы, которые в прошлом участвовали или будут участвовать в других международных конкурсах красоты:

Мисс мира
 2011: : Esonica Veira (Топ 15)
 2014: : Rafieya Husain (Топ 11)
 2014: : Nguyen Thi Loan (Топ 25)
 2015: : Arna Ýr Jónsdóttir

Мисс Интернешнл
 2013: : Carmen Muñoz

Мисс Земля
 2012: : Nagma Shrestha (Топ 8)
 2014: : Frida Fornander
 2014: : Esonica Veira
 2015: : Natividad Leiva (Топ 8)
 2016: : Manuela Bruntraeger

Miss Supranational
 2013: : Esonica Veira (4-я Вице Мисс)
 2013: : Elena Correa
 2016: : Angie Callychurn (Топ 25)

Miss Grand International
 2016: : Arna Ýr Jónsdóttir (Отказалась)
 2016: : Prissila Howard (Топ 10)
 2016: : Nguyen Thi Loan (Топ 20)

Reina Hispanoamericana
 2015: : Sofía del Prado (Победительница)

Reinado Internacional del Café
 2014: : Stefanía Incandela
 2014: : Carmen Muñoz Guzmán

Miss Model of the World
 2011: : Elena Correa
 2012: : Berenice Quezada (Топ 7)
 2015: : Katarzyna Włodarek

Miss Teen America
 2013: : Danyeshka Hernández (Топ 7)

Miss América Latina
 2012: : Elena Correa

Miss Princess of the World
 2014: : Berenice Quezada (Топ 7)

Miss Bikini International
 2011: : Elena Correa

Miss Tourism Queen of the Year
 2011: : Elena Correa

World Miss University
 2016: : Nagma Shrestha (3-я Вице Мисс)

Face of the Universe
 2017: : Budvanka Verica Trubarac

Miss Princess of the World
 2014: : Berenice Quezada (Топ 7)

Miss Panamerican International
 2013: : Berenice Quezada (Топ 5)

Asia New Star Model
 2014: : Zun Than Sin

Miss Eco International
 2016: : Nagma Shrestha (Best Tourism Video)

Supermodel International
 2011: : Bunga Jelitha (Победительница)
 2015: : Sotheary Bee (2-я Вице Мисс)

Miss Teen Earth
 2015: : Daniela Cepeda (Победительница)

Miss Carnival Queen International
 2010: : Alina Mansur (Победительница)

Guess Girl Southeast Asia
 2015: : Bunga Jelitha (Победительница)

См. также 
 Мисс интернешнл 2017
 Мисс мира 2017
 Мисс Земля 2017

Примечания 

2017 год в Неваде
Мисс Вселенная
События 26 ноября
Ноябрь 2017 года
История Лас-Вегаса